Literatura: La bella i la bèstia, conte tradicional
 Cinema:
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 1946), dirigida per Jean Cocteau i interpretada per Josette Day i Jean Marais
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 1962), dirigida per Edward L. Cahn i interpretada per Joyce Taylor i Mark Damon
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 1987), dirigida per Eugene Marner i interpretada per Rebecca De Mornay i John Savage
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 1991), producció musical animada de Walt Disney
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 1993), producció animada de Golden Films
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 2010), dirigida per David Lister i interpretada per Jane March i William Gregory Lee
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 2014), dirigida per Christophe Gans i interpretada per Léa Seydoux i Vincent Cassel
 La bella i la bèstia (pel·lícula de 2017), dirigida per Bill Condon i interpretada per Emma Watson i Dan Stevens
 Televisió: Beauty and the Beast (sèrie), interpretada per Linda Hamilton i Ron Perlman